Plaats in Indonesië
 Tanjung Telang (Merapi Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Telang (Prabumulih Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Prabumulih in de provincie Zuid-Sumatra